Steampunk – nurt stylistyczny w kulturze
 Steampunk – antologia z 2008

Strony ujednoznaczniające